Аеропорт Кіто може мати наступні значення:

 Міжнародний аеропорт «Кіто» імені Маріскаля Сукре (колишній)  — колишній міжнародний аеропорт, що обслуговував столицю Еквадору Кіто до 19 лютого 2013;

 Міжнародний аеропорт «Кіто» імені Маріскаля Сукре  — міжнародний аеропорт, що обслуговує столицю Еквадору Кіто з ранку 20 лютого 2013 після закриття старого 53-річного аеропорту з такою ж назвою.

Тут розповідається про всі аеропорти Еквадорської столиці, які колись існували. На данний момент в Кіто є один аеропорт — Міжнародний аеропорт «Кіто» імені Маріскаля Сукре, а однойменний старий аеропорт зачинився в лютому 2013-го.